Росс (, ) — прізвище шотландського або німецького походження. Для осіб з шотландськими коренями прізвище пов'язане з назвою гірського клану Росс. Сама назва бере початок від назви місцевості Росс на півночі Шотландії, що у свою чергу пов'язана з гельським словом ros у значенні «мис» або «виступ». У випадку німецького походження — das Ross (або das Roß) у прямому перекладі означає «кінь».

Відомі носії прізвища

А 
 Алекс Росс (;  1970) — американський художник та сценарист коміксів.
 Андреа Росс (;  1991) — американська співачка та акторка мюзиклів.
 Аттікус Росс (;  1968) — британський музикант, композитор та продюсер.

Б 
 Бет Росс (;  1996) — новозеландська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор 2020.
 Бетсі Росс (, уроджена Елізабет Ґріском, ; 1752—1836) — філадельфійська швачка, яка за переказами пошила перший американський прапор.
 Боб Росс (; 1942—1995) — американський художник, популяризатор техніки швидкого живопису.

В 
 Віктор Юхимович Росс (1946—198?) — український футболіст, виступав на позиції півзахисника та нападника.
 Вілбур Росс (;  1937) — американський інвестор, Міністр торгівлі США з 2017.

Д 
 Даяна Росс (;  1944) — американська співачка.
 Джеймс Кларк Росс (; 1800—1862) — англійський морський офіцер.
 Джим Росс (;  1952) — американський коментатор реслінґ-боїв та рефері, відомий своєю діяльністю у WWE.
 Джиммі Росс (; 1866—1902) — шотландський футболіст.
 Джон Росс (; 1777—1856) — британський мореплавець і дослідник Арктики.
 Доктор Росс (, уроджений — Чарлз Айзая Росс, ; 1925—1993) — американський блюзовий співак і музикант.

Е 
 Ейпріл Росс (;  1982) — американська пляжна волейболістка, олімпійська медалістка (2012, 2016).
 Елізабет Кюблер-Росс (; 1924—2004) — американська психолог швейцарського походження.
 Енні Росс (; 1930—2020) — британсько-американська джазова співачка та акторка.

К 
 Кайла Росс (;  1996) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Кетрін Росс (;  1940) — американська акторка театру й кіно.
 Кларенс Росс (; 1923—2008) — професійний американський бодібілдер.
 Конрад Росс (; 1908—1970) — уругвайський футболіст, що грав на позиції нападника.

Л 
 Лоуренс Салліван Росс (; 1838—1898) — американський політик, генерал армії КША під час Громадянської війни, 19-ий губернатор Техасу.

Р 
 Раян Росс (;  1986) — американський гітарист, вокаліст та композитор.
 Роберт Росс (; 1869—1918) — канадський журналіст, мистецький критик та артдилер.
 Рональд Росс (; 1857—1932) — індійський паразитолог.
 Рубен Росс (;  1985) — канадський стрибун у воду, учасник Олімпійських Ігор 2008, 2012.

С 
 Саня Річардс-Росс (, уроджена — Річардс,  1985) — американська спринтерка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).

Т 
 Трейсі Елліс Росс (;  1972) — американська акторка кіно та телебачення.

Ш 
 Шейн Росс (;  1949) — ірландський політик і публіцист, колишній сенатор і міністр.

Див. також 
 Росс (ім'я)

Примітки